Maurice Suckling (4 de mayo de 1726-14 de julio de 1778), fue un instructor de la Royal Navy, siendo fundamental en la formación de su sobrino, Horatio Nelson. Desempeñó su carrera como miembro del Parlamento de Portsmouth de 1776 a 1778.

Orígenes 
Maurice nació el 4 de mayo de 1726 en la rectoría de Barsham (Suffolk). Fue el segundo de los cuatro hijos del Rev. Maurice Shelton Suckling (fallecido en 1730) de Barsham (bisnieto del poeta Sir John Suckling) y la esposa de este, Mary Anne Turner (1691-1768), hija de Sir Charles Turner, primer baronet y su esposa Mary Walpole (1673-1701), hermana del primer ministro Robert Walpole, primer conde de Orford.

La hermana de Maurice, Catherine Suckling (1725-1795), fue la esposa del Rev. Edmund Nelson de Burnham Thorpe en Norfolk y madre del gran almirante Horatio Nelson (1758–1805). El sobrino de Maurice, el teniente Maurice William Suckling (1761–1820), también sirvió a sus órdenes con Horatio Nelson.

Carrera 
Su padre murió en 1730 y la familia se trasladó a Beccles. A la edad de trece años, Maurice se fue de casa a Sheerness, donde el 25 de noviembre de 1739 se alistó como un marinero común a bordo del viejo buque de guerra de 54 cañones .

Suckling fue el comandante del Dreadnought, participando en la Batalla de Cap-Français frente a Saint-Domingue el 21 de octubre de 1757, durante la Guerra de los Siete Años.

Suckling fue el responsable de la formación inicial de su sobrino Horatio Nelson. Nelson fue inscrito en los libros del recién comisionado Raisonnable, comandado por Suckling, y se unió a la tripulación varios meses después, a principios de 1771. Suckling fue transferido a la guardia de Nore y se las arregló para que su sobrino navegara a las Indias Occidentales en un mercante Hibbert, Purrier y Horton, el Mary Ann capitaneado por John Rathbone, adquiriendo experiencia en la navegación y la vida en el mar Medway, Kent, el 25 de julio de 1771 navega hacia Jamaica y Tobago, regresando a Plymouth el 7 de julio de 1772). Suckling también usó su influencia para que Nelson nombrara al  para una expedición de 1773 en busca del Paso del Noroeste. Suckling fue nombrado Instructor de la Marina en 1775 y pudo acelerar la carrera de Nelson. Continuó usando su influencia en nombre de Nelson hasta su muerte en 1778.

Suckling tuvo una breve carrera en el Parlamento, presumiblemente con el apoyo del Almirantazgo. Fue devuelto sin oposición para representar a Portsmouth el 18 de mayo de 1776, en sustitución de Sir Edward Hawke, que había sido creado Barón Hawke y llamado a la Cámara de los Lores, pero no hay constancia de que Suckling haya votado o hablado.

Matrimonio 
Se casó con Mary Walpole (nacida en 1725), prima hermana materna de su madre, hija de Horatio Walpole, primer barón Walpole "de Wolterton" (1678-1757), hermano menor de Robert Walpole, primer conde de Orford, el primer ministro.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía 
 

Oficiales de la Marina Real británica
Personas de la Guerra de los Siete Años
Políticos de Inglaterra del siglo XVIII